Артропле́вры () — род ископаемых гигантских , известный из отложений верхнего карбона — нижней перми (314,6—290,1 млн лет назад). Остатки обнаружены на территории Польши, Германии, Бельгии, Шотландии, Англии и на северо-востоке Северной Америки. Артроплевры — самые крупные из известных сухопутных беспозвоночных. Этому есть несколько объяснений.

Широко распространена гипотеза о том, что достижение артроплеврами рекордно крупных размеров стало возможным в связи с повышенным содержанием кислорода в атмосферном воздухе каменноугольного периода, которое делало трахейную дыхательную систему более эффективной, а также благодаря отсутствию крупных наземных позвоночных, которые могли бы выступать в роли хищников. Соответственно, вымирание в начале пермского периода связывают со снижением содержания кислорода в атмосфере в связи с изменением климата тропических областей.

Этимология
Латинское название рода образовано от  — сустав и  — бок, ребро».

Строение 
Тело было плоское и состояло из ряда сегментов, заходивших один за другой. У артроплевры было 30 пар ног. Длина тела была от 0,3 до 2,6 метров, а масса доходила до 50 кг.

Питание
Чем питались артроплевры — спорный вопрос среди учёных, поскольку ни на одной из окаменелостей не сохранился рот. На этом основано предположение, что особо больших и хорошо склеротизированных челюстей у неё не было. По всей видимости, они питались растительной пищей. Были обнаружены их окаменелые остатки со спорами  и фрагментами  в кишечнике. Возможно, что маленькие артроплевры были растительноядными, а большие были всеядны, используя свои челюсти как для питания растительностью, так и для охоты на маленьких животных. Считается, что среднего размера артроплевра, возможно, съедала до тонны растительности в год.

Анализ содержимого кишечника выявил присутствие в нём тканей . На одном из отпечатков артроплевры были обнаружены прилипшие к ее конечности пыльцевые зерна семенных папоротников Medullosales, что дало повод рассматривать ее в качестве возможного опылителя этих растений.

Ихнофоссилии
Окаменевшие следы артроплевр были найдены во многих местах. У следов есть отдельное название — Diplichnites cuithensis.

В культуре
Артроплевры появлялись в документальных мини-сериалах "Доисторический парк" и "Прогулки с монстрами", а также в фантастическом сериале "Портал Юрского периода", где размеры животного были сильно преувеличены. Также артроплевра из сериала, в отличии от реальной, обладает ядовитым укусом.

Артроплевра - один из обитателей Острова в Ark: Survival Evolved.

Примечания 

†
Вымершие многоножки
Членистоногие каменноугольного периода
Членистоногие пермского периода